

Maglie e sponsor

Rosa

Staff tecnico

Note

Collegamenti esterni 

2014-2015